Tyin steht für:

 eine Währungseinheit in Kasachstan, siehe Tenge.
 einen See in Norwegen, siehe Tyin (See).